Martha (Flotow) o Martha o el mercat de Richmond (1847), òpera de Friedrich von Flotow adaptada del ballet Harriette, ou la servante de Greenwiche (1844)
 Martha (Orzeszkowa) (1872), novel·la feminista d'Eliza Orzeszkowa
 Martha (Tom Waits) (1973), cançó de Tom Waits, inclosa al seu àlbum Closing Time
 Martha (punk) (segle XXI), formació musical anglesa de pop punk que es declara queer, vegana i anarquista